Ел Седро има више значења:

 Ел Седро (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Седро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Седро (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Седро (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Седро (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Седро (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Седро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Седро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Седро (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Седро (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Седро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Седро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Седро (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Седро (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Седро (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Седро, Минерал дел Седро (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Седро (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Седро (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Седро (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Седро (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Седро (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Седро (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Седро (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Седро (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Седро (Хонотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Седро (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Седро (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Седро (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Седро (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Седро (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Седро (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Седро (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Седро, Аурелио Кастиљо Круз (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Седро (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Седро (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Апазапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро, Ранчо Алегре (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Седро (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику